Macario puede referirse a:

Apellido 
 Catarina Macario (1999-), futbolista estadounidense de origen brasileño.

Nombre 
 Macario, nombre de pila;

Santos y beatos 
San Macario (mártir) (s. III), mártir - Festividad: 8 de diciembre;
San Macario de Bitinia (s. VIII), abad - Festividad: 18 de agosto;
San Macario de Collesano (s. XI), abad - Festividad: 16 de diciembre;
San Macario de Gante (s. XI), misionero - Festividad: 10 de abril;
San Macario de Jerusalén (m. 334), obispo - Festividad: 10 de marzo;
San Macario de Maleo (s. VI), obispo - Festividad: 12 de noviembre;
San Macario el Grande  (300-391), ermitaño - Festividad: 19 de enero;
San Macario (sacerdote y mártir), sacerdote y mártir - Festividad: 20 de diciembre;
Beato Macario (abad) (s. XII), abad - Festividad: 6 de enero;
Beato Macario Sánchez López (s. XX), mártir - Festividad: 6 de noviembre
 San Macario el Joven, anacoreta (306-395) - Festividad: 2 de enero;
 San Macario el Taumaturgo (m. 830), monje - Festividad: 1 de abril;
 San Macario de Moscú (1482-1563), santo de la Iglesia ortodoxa rusa, metropolitano de Moscú (1542-1563).

Personajes históricos 
 Macario Sakay y de León (Manila, 1870 - 13 de septiembre de 1907), general filipino.
 Macario Fernández Castro (Santa Cruz de la Palma, 19 de octubre de 1932), futbolista español.
 Macario Matus (2 de enero de 1943-6 de agosto de 2009), escritor, poeta y periodista mexicano.
 Macario Gómez Quibus (Reus, 8 de marzo de 1926-Olesa de Montserrat, 20 de julio de 2018), cartelista cinematográfico español.
 Macario Schettino, economista, analista político y columnista mexicano.
 Macario Ofilada Mina (Manila, 1971), filósofo y escritor filipino.
 Macario Aguirre Puente (Monterrey, 12 de marzo de 1931), arquitecto, autor y maestro mexicano.
 Macario Pinilla Vargas (La Paz, 24 de noviembre de 1855 - 3 de septiembre de 1927), abogado y político boliviano.
 Macario Silva Tavera, general mexicano.
 Macario Rivero González (Santander, 1865 - 30 de diciembre de 1936), político español.
 Macario Gaxiola Urías (Angostura, 1890 - Ciudad de México, 1953), militar y político mexicano.
 Macario Alcalá Canchola, asesino en serie mexicano.

Apodos 

 Manuel Pérez Orihuela, (Rociana del Condado, 1944), conocido como Macario, futbolista retirado español.

Literatura 
Macario, cuento incluido en el libro El llano en llamas, del escritor mexicano Juan Rulfo;
Macario, cuento del escritor alemán B. Traven, originalmente escrito en inglés, con el título The Healer, pero publicado por vez primera en alemán; la historia se llevó al cine en 1950, dirigida por Roberto Gavaldón.

Cine 
Macario (1960), película mexicana de Roberto Gavaldón;

Otros

Macario, marioneta de José Luis Moreno.